Care (band), een alternatieve-rockband uit Liverpool
Care (2000), Britse film uit 2000
Care (2018), Britse film uit 2018 
Danny Care, Brits rugbyspeler
Peter Care, Brits filmproducent

Zie ook 
Carré (doorverwijspagina)